«Курт Кобейн: О сыне» () — документальный фильм-интервью, посвящённый лидеру американской рок-группы Nirvana — певцу, гитаристу и поэту Курту Кобейну.  Интервью для фильма было взято журналистом Майклом Азеррадом незадолго до смерти музыканта. Фотографии представленные в фильме были сделаны известным гранж-фотографом Чарльзом Питерсоном. Впервые фильм был показан в 2006 году на международном кинофестивале в Торонто. DVD с фильмом был выпущен в феврале 2008 года.

Саундтрек 
 «Overture» — Steve Fisk and Ben Gibbard
 Audio: Never Intended 
 «Motorcycle Song» — Арло Гатри
 «It’s Late» — Queen
 «Downed» — Cheap Trick
 «Eye Flys» — The Melvins
 Audio: Punk Rock 
 «My Family’s a Little Weird» — MDC
 «Banned in D.C.» — Bad Brains
 «Up Around the Bend» — Creedence Clearwater Revival
 «Kerosene» — Big Black
 «Put Some Sugar on It» — Half Japanese
 «Include Me Out» — Young Marble Giants 
 «Round Two» — Pasties
 «Son of a Gun» — The Vaselines 
 «Graveyard» — Butthole Surfers
 Audio: Hardcore Was Dead
 «Owner’s Lament» — Scratch Acid 
 «Touch Me I’m Sick» — Mudhoney 
 Audio: Car Radio 
 «The Passenger» — Игги Поп
 «Star Sign» — Teenage Fanclub
 «The Borgeois Blues» — Лидбелли 
 «New Orleans Instrumental No. 1» — R.E.M. 
 Audio: The Limelight» 
 «The Man Who Sold the World» — Дэвид Боуи
 «Rock and Roll» — Bother Nich
 «Museum» — Mark Lanegan
 «Indian Summer» — Ben Gibbard

Примечания

Ссылки 
 Kurt Cobain: About a Son на Allmovie
 
 Kurt Cobain: About a Son на Rotten Tomatoes

Фильмы на английском языке
Документальные фильмы о Nirvana